Pyu steht für:
 Pyu, tibeto-birmanisches Volk
 Pyu (Sprache), ausgestorbene Tibeto-Birmanische Sprache

pyu steht für:
 Puyuma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Puyuma auf Taiwan

Abkürzung